99